Friedmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Herbert Friedmann
 Francis Friedmann

Robotskapade auktorsförkortningar